Osea – nome proprio di persona italiano maschile
Osea – profeta biblico
Libro di Osea – libro della Bibbia scritto da questo profeta  
Osea – re di Israele
Federazione di Osea – nazione fittizia della saga di Ace Combat corrispondente agli Stati Uniti